Personen
 Critias (persoon) (ca. 460–403 v.Chr.), een Atheens politicus, spreker, filosoof en dichter;
 Critias (archon in 599/598 v.Chr.), Griekse politicus;
 Critias (zoon van Dropides)
 Critias (zoon van Leaides) (ca. 520 v.Chr.–??)
Literaire werk
 Critias (Plato), de naam van een dialoog van Plato